Karaula je lahko:
 Karaula, Prijepolje (Srbija)
 Karaula, Travnik (Bosna in Hercegovina)
 Karavla (film), koprodukcijski film z izvirnim naslovom Karaula